Desa Kedungbanteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 109,20), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,22), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 111,43), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 112,78), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 111,64), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,74), 
 Desa Kedungbanteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 112,09), 

Robotskapade Indonesienförgreningar